Bedford är en stad (kommun av typen ville)  i provinsen Québec i Kanada. Den ligger i regionen Montérégie i den södra delen av provinsen, nära gränsen till Vermont och 86 kilometer från Montréal. Antalet invånare var  vid folkräkningen 2016.

I staden ligger stuteriet Fermes Angus Farms, där travhästar som Amour Angus, Angus Hall och Conway Hall är uppfödda.

Referenser

Noter

Externa länkar
Ville de Bedford, kommunens webbplats.

Orter i Québec
Kommuner i Québec